Ljestvice B-1 lige za sezonu 2009./10. koja je činila treći rang hrvatskog košarkaškog prvenstva.

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 A-1 liga 2009./10.
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 2009./10.
 C Hrvatska košarkaška liga 2009./10.
 Kup Krešimira Ćosića 2009./10.

Izvori 
 kosarka.org, statistički centar 
 kk-lepoglava.hr, B liga sjever Sezona 2009 - 2010, pristupljeno 10. veljače 2015.
 kosarka.org, B-1 Sjever: Prelog osvojio naslov - posljednje kolo B-1 lige Sjever 2009./10., pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org, B-1 Jug: Otoku Ugljanu +101 protiv Vodica - posljednje kolo B-1 lige Jug 2009./10., pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org B-1 Centar: Špančani korak do drugog mjesta - B-1 liga Centar 2009./10. - rezultati 21. od 22 kola i konačni poredak, pristupljeno 4. lipnja 2016. 
 kosarka.org, Riječani novi prvaci - B-1 liga Zapad 2009./10. - rezultati posljednjeg (14.) kola i konačni poredak, pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org, B-1 Istok: Požega na pragu A-2 lige - B-1 lga Istok 2009./10., rezultati i ljestvica nakon 20. od 22 kola, pristupljeno 4. lipnja 2016.

2009-10
m-3-B-1